Назва кількох населених пунктів:

Шукавка — село у Верхнєхавському районі Воронезької області;
 Шукавка — село у Ертильському районі Воронезької області.